Le nom Buncombe peut désigner :
 le comté de Buncombe en Caroline du Nord.
 Buncombe dans l'Illinois.